Kuta Jeumpa (Jeumpa), een plaats in Indonesië
Kuta Jeumpa (Beutong), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing